Ри́чард Джей Пота́ш (), более известный как Ри́ки Джей (;26 июня 1946, Бруклин, Нью-Йорк, США — 24 ноября 2018, Лос-Анджелес, США) — американский актёр и иллюзионист, известный по ролям в фильмах «Ночи в стиле буги», «Завтра не умрёт никогда», «Магнолия» и «Грабёж», а также телесериалам «Дедвуд» и «Вспомни, что будет». Он являлся экспертом в ловкости рук и известен по карточным фокусам и экспериментам с памятью.

Биография 
Джей родился в Бруклине, Нью-Йорк, в еврейской семье среднего класса. Его дед, Макс Кац, был зажиточным дипломированным бухгалтером и фокусником-любителем, что повлияло на выбор будущей профессии Джея.

Джей впервые выступил на публике в возрасте семи лет, в 1953 году, когда он появился на телевизионной программе Time For Pets.

Карьера

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт